El Nuevo Poblado kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Nuevo Poblado, Jalisco, Tuxpan, 
 El Nuevo Poblado, Chiapas, Mazapa de Madero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar